Е́нни Са́аринен (; род. 9 марта 1999, Эспоо) — финская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Чемпионка Финляндии (2022), четырёхкратный серебряный призёр чемпионата Финляндии (2015—2017, 2020), участница Олимпийских игр (2022).

Биография 
Енни Сааринен родилась 9 марта 1999 года в Эспоо. В детстве она пять лет занималась гимнастикой, некоторое время параллельно с фигурным катанием.

Она начала выступать на международном уровне среди юниоров осенью 2012 года и была представителем Финляндии на чемпионат мира среди юниоров 2013 года в Милане, где заняла 14-е место.

Сааринен дебютировала на мировых первенствах среди взрослых на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, заняв двадцать четвертое место. Этот результат обеспечил Финляндии место на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В следующем сезоне Сааринен впервые выиграла титул чемпиона Финляндии и выступила на чемпионате Европы 2022 года, где заняла итоговое восемнадцатое место среди 36 участниц.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Финляндии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года